Němčičky (Klein Niemtschitz) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Němčičky, Gemeinde im Okres Brno-venkov, siehe Němčičky u Brna
Němčičky, Gemeinde im Okres Břeclav, siehe Němčičky u Hustopečí
Němčičky, Gemeinde im Okres Znojmo, siehe Němčičky nad Jevišovkou
Němčičky, Ortsteil von Rokycany